IDL kan syfta på:

 IDL – ett programspråk som används för att beskriva syntax för anrop mellan program, komponenter eller objekt, se Interface Definition Language
 IDL – en lipoproteinklass med halvhög densitet, se Intermediate Density Lipoprotein